Кралице-на-Гане () — местечко, расположенное в Оломоуцком крае на востоке Чехии. Кралице-на-Гане находится в 5 километрах на восток от города Простеёв. В местечке проживает 1450 жителей.

История 
Первое письменное упоминание о Кралице относится к 1225 году. С 1304 года Кралице становятся торговым селом. В 1316 году король Иоанн Люксембургский не только присвоил Кралице статус местечка, но и предоставил местечку ряд привилегий на торговую деятельность. В XV веке Кралице перешли во владение дворянства. Последними владельцами Кралице были австрийские аристократы Сейлерны. Издревле основной деятельностью жителей местечка было сельское хозяйство. В 1791 году в Кралице был построен католический костёл Вознесения Девы Марии, ставший самым высоким зданием местечка. Костёл спроектировал архитектор Генрих Зейдлер.

Население

Примечания

Литература 
 Hana Bartáková. Kralice na Hané v obrazech. Jihlava: F.R.Z. agency s.r.o. ISBN 978-80-87332-16-0.

Населённые пункты Оломоуцкого края
Моравия